Malcolm Brown peut faire référence à :

 Malcolm Brown (1903-1967), directeur artistique américain,
  (1956- ), footballeur anglais,
  (1947- ), journaliste, éditeur et auteur australien,
  (1946- ), footballeur australien,
  (1993- ), joueur de football américain,
  (1935- ), motocycliste anglais,
  (1881–1939), homme politique australien,
  (1916–1977), médecin canadien.

Voir aussi 
 Malcolm Brown (1994- ), joueur américain de football
 Malcolm Browne (1931–2012), journaliste et photographe américain.